Чемпіонат Уельсу з футболу 2000—2001 — 9-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном вп'яте став Баррі Таун.

Клуби

Турнірна таблиця

 

Примітки: 
1. Клуб Тотал Нетворк Солюшнс взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як володар Кубка Уельсу 2000—2001.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на rsssf 

2000—2001
Уельс
Уельс